Amusement
Summit Entertainment, filmstudio
Summit Records, platenmaatschappij
Geografie van de Verenigde Staten

Land- en tuinbouw
Summit (hop), hopvariëteit
Technologie
Summit (computer), supercomputer
Vervoer
Celebrity Summit (schip, 2001), cruiseschip
overige
Summit Trench Cemetery, Franse oorlogsbegraafplaats
Norton Summit, plaats in Zuid-Australië

Zie ook 
Summit County, doorverwijspagina
The Summit, doorverwijspagina